Майское Утро — посёлок в Шипуновском районе Алтайского края. Входит в состав Первомайского сельсовета.

География 
Расположен в 1 км к северо-востоку от центра поселения посёлка Первомайский.

Население 

 Национальный состав
Согласно результатам переписи 2002 года, в национальной структуре населения русские составляли 94 %.

Примечания 

Населённые пункты Шипуновского района